Алексей Лукашин:
 Лукашин, Алексей Викторович — российский химик-материаловед, заместитель декана факультета наук о материалах МГУ по научной работе, член-корреспондент РАН.
 Лукашин, Алексей Леонтьевич (1899—1980) — советский архитектор.